Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Łoski – katolicki duchowny, poseł na Sejm
 Hieronim Łoski – katolicki duchowny
 Jan Łoski – polski urzędnik
 Józef Łoski – polski historyk, wydawca i rysownik
 Nikodem Ignacy Łoski – polski urzędnik